Ebenau (Salzburger Land), plaats in Oostenrijk
 Ebenau (Creuzburg), plaats in Duitsland
 Ebenau Island, eiland in Canada